Мерія — Міська рада
 Мерія — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Мерія — село у повіті Хунедоара в Румунії